Adobe Acrobat — пакет программ, выпускаемый с 1993 года компанией Adobe Systems и предназначенный для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF.

История развития 
Acrobat Professional, начиная с версии 7.0, содержит в себе Adobe LiveCycle Designer. Acrobat Suite дополнительно содержит: Captivate (включая Media Encoder), Photoshop и Presenter. Существует несколько вариантов 9-й версии пакета, различающихся возможностями: Standard, Professional, Professional Extended (бывший Adobe Acrobat 3D) и Elements. Разработка Professional Extended ныне прекращена. Десятая версия пакета вышла в трех редакциях: Acrobat X Standard, Acrobat X Pro и Acrobat X Suite. В версии XI Adobe LiveCycle Designer заменён упрощённой программой Adobe FormsCentral. С версии XI в линейке Acrobat прекращается дальнейшее развитие Acrobat Suite; пользователям, которым нужны мультимедийные и коммуникационные функции, предлагается приобрести Adobe eLearning Suite, который содержит в себе все программы, входившие ранее в Acrobat Suite.

Версии

Сравнение редакций 

Для просмотра и печати публикаций (без возможности редактирования) доступен бесплатный Adobe Reader.

Для КПК и коммуникаторов существует версия Adobe Reader for Pocket PC.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница Acrobat на сайте Adobe

Программы для просмотра PDF
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение Adobe
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение